Вейд Брукбенк (,  29 вересня 1977, Ланіган) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нашвілл Предаторс», «Ванкувер Канакс», «Бостон Брюїнс» та «Кароліна Гаррікейнс», але здебільшого виступав за фарм-клуби в АХЛ.

Загалом провів 127 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Хокеїсти «Мілвокі Едміралс»